Jazyková rada je název více jazykových institucí:
 Jazyková rada (Norsko) –  v Norsku  
 Jazyková rada (Švédsko) – ve Švédsku